Svinninge (Holbæk), een plaats en voormalige gemeente in de Deense regio Seeland in de gemeente Holbæk
 Svinninge (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Holbæk
 Svinninge (Odsherred), een plaats in de Deense regio Seeland, gemeente Odsherred
 Svinninge (Zweden), een plaats in de gemeente Österåker in het landschap Uppland en de provincie Stockholms län in Zweden